Une vie perdue est un film français réalisé par Raymond Rouleau (1933).
Une vie perdue (Smash-Up, The Story of a Woman) est un film américain réalisé par Stuart Heisler (1947).